

Moški

10 km šprint 
Tekmovanje v 10 km šprintu je potekalo 17. februarja.

20 km posamično 
Tekmovanje na 20 km posamično je potekalo 11. februarja.

4 x 7,5 km štafeta 
Tekomvanje v štafeti je potekalo 21. februarja.

Ženske

7,5 km šprint 
Tekmovanje v ženskem šprintu je potekalo 15. februarja.

15 km posamično 
Tekmovanje na 15 km posamično je potekalo 9. februarja.

4 x 7,5 km štafeta 
Ženska štafeta je potekala 19. februarja.

 

1998
Športi Zimskih olimpijskih iger 1998